Douepea är ett släkte av korsblommiga växter. Douepea ingår i familjen korsblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korsblommiga växter
Douepea